Scotts Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Scotts Island (Florida)
 Scotts Island (Virginia)
 Scotts Island (West Virginia)

Siehe auch:
 Scott Island